Виринген:

 Виринген — община в Северной Голландии.
 Виринген, Корнелис Клас ван (1577—1633) — голландский живописец и гравёр Золотого века Голландии. Маринист.